Кошубинцы  — топоним:

Беларусь 
 Кошубинцы — посёлок, Скидельский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область
 Кошубинцы — деревня, Скидельский сельсовет, Гродненский район, Гродненская область